Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 1931 des championnats de tennis d'Australie qui commence le 27 février 1931. Ce tournoi de tennis est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Coral Buttsworth bat Marjorie Cox Crawford en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son  du Grand Chelem.

En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Sylvia Lance Harper et Kathleen Le Messurier.

Résultats

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1931
Australie Simple dames
1931 en Australie
Compétition de tennis à Sydney